Развёртывание — многозначное понятие:

В военном деле 
 Мобилизационное развёртывание — мероприятия по планомерному переводу вооружённых сил с мирного на военное положение: призыв кадров, доукомплектование войск, расконсервация техники и т. д.
 Оперативное развёртывание войск (сил) — создание боевых группировок на театрах военных действий, стратегических или оперативных направлениях.
 Развёртывание тыла — перевод тыловых органов с мирного на военное время, формирование резервов тыла и выдвижение тыловых сил в полосы действий обеспечиваемых войск.
 Стратегическое развёртывание вооружённых сил — перевод вооружённых сил на военное время с проведением мобилизации и созданием группировок войск для вступления в войну.

Другое 
 Развёртывание отверстий — вид чистовой механической обработки отверстий резанием.
 Развёртывание программного обеспечения — подготовка программной системы к использованию.

Примечания